Diversas unidades navales han sido denominadas Clase H:

 Submarinos
 Genéricamente, los Tipo Holland 602.
 Clase H (1913), estadounidenses.
 Clase H (1915), británicos.
 Clase H (1938), daneses.

Acorazados
 Clase H (1939), proyecto alemán.
 Clase H (1944), proyecto alemán.

 Destructores
 Clase H (1936), británicos, evolución de los Clase G.

También varios tipos de locomotoras han sido denominadas así:
 NZR Clase H.
 Victorian Railways Clase H.
 SE&CR Clase H.